Дечани, односно Дечане или само Дечан може бити:

 Манастир Дечани, српски православни манастир из 14. века
 Дечани (град), општинско место у АП Косово и Метохија
 Дечани (општина), општина у АП Косово и Метохија
 Дечани (племе), западнословенско племе у средњем веку

Види још 
 Дечанска Бистрица
 Дечанска повеља
 Дечански летопис
 Деблокада Дечана